Niemcy:
 Bebra – dzielnica Sondershausen
 Bebra – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Bebra – rzeka, dopływ Fuldy
 Bebra – rzeka, dopływ Wipper

Zobacz też:
 Bibra